El Llano puede referirse a:

El Llano, municipio de Aguascalientes, México.
El Llano, localidad del municipio de Udías, Cantabria (España).
El Llano, localidad del municipio de Guriezo, Cantabria (España).
El Llano, barrio de Gijón, Asturias (España).
El Llano Béisbol Club, equipo de béisbol de Gijón, Asturias (España).
El Llano, localidad del distrito de Chepo, Panamá.
El Llano, municipio de Elías Piña, República Dominicana.
El Barrio El Llano, en la comuna de San Miguel, Santiago de Chile.